Олшани могу бити:

 Олшани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Олшани (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Олшани (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Олшани (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република